Рейс 15 или рейс 015 может иметь следующие значения:
 Рейс 015 Korean Air Lines
 Рейс 015 Аэрофлота:
 29 февраля 1968 года
 15 июля 1975 года